Jeszcze raz – film produkcji polskiej z 2008 roku, reż. Mariusz Malec
 Jeszcze raz – album muzyczny duetu hip-hopowego WSZ-CNE (2005)
 Jeszcze raz – album muzyczny Marka Dyjaka (2009)
 Jeszcze raz – singel Patrycji Markowskiej z albumu Świat się pomylił (2007)
 Jeszcze raz – album muzyczny Czerwonych Gitar (2015)